Plaça de la Font Castellana, plaça de Barcelona, al Guinardó
 Plaça de la Font Catalana, a Barcelona, al Guinardó
 Plaça de la Font de Ribes, a Ribes de Freser
 Plaça de la Font (Sant Llorenç de Montgai), a la Noguera
 Plaça de la Font (Tarragona), Tarragona